Трудолюбовка () — село в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 274 человека.

Населённые пункты Нововоронцовского района